

Anno 
 1846 – (MDCCCXLVI in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1846 a.C.

Matematica 
 1846 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1846 Bengt – asteroide della fascia principale del sistema solare